Dinstein ist der Familienname folgender Personen:

 Yoram Dinstein (* 1936), israelischer Völkerrechtler und Publizist
 Zwi Dinstein  (1926–2012), israelischer Politiker und Jurist